Zubizarreta ist der Familienname folgender Personen:

 Andoni Zubizarreta (* 1961), spanischer Fußballtorhüter
 Galder Zubizarreta (* 1980), spanischer Fußballspieler
 Izaskun Zubizarreta Gerendiain (* 1970), spanische Skibergsteigerin
 Luis Zubizarreta, argentinischer Fußballspieler